National Express Group – brytyjskie przedsiębiorstwo transportowe
 National Express Coaches – brytyjskie przedsiębiorstwo transportu autokarowego, część National Express Group, działające pod marką National Express